Il doppio del torneo di tennis Prime Cup Aberto de São Paulo 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori André Sá e Bruno Soares che hanno battuto in finale Tomas Behrend e Marcos Daniel 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 André Sá /  Bruno Soares (Campioni)
 Enzo Artoni /  Juan-Pablo Guzman (semifinali)

 Tomas Behrend /  Marcos Daniel (finale)
 Juan-Pablo Brzezicki /  Andres Dellatorre (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Prime Cup Aberto de São Paulo 2005